Жовтне́вий — пасажирська зупинна залізнична платформа Київської дирекції Південно-Західної залізниці, що знаходиться на лінії Дарниця — Гребінка. Розташована між платформою Коржі (відстань 6 км) та станцією Березань (відстань 5 км). Відстань до ст. Київ-Пас — 71 км.

Поруч знаходиться великий дачний масив.
  
Виникла 1965 року. Лінію електрифіковано в 1972 році.

Посилання 

 Розклад руху приміських поїздів
 

Зупинні пункти Південно-Західної залізниці
Транспорт Березані
Зупинні пункти Київської області